Municípios do Brasil
 Davinópolis (Goiás)
 Davinópolis (Maranhão)

Desambiguações de topônimos